Татаи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Татаи, Стефано (1938—2017) — итальянский шахматист; международный мастер.
 Татаи, Тибор (род. 1944) — венгерский гребец-каноист, выступал за сборную Венгрии в конце 1960-х — начале 1970-х годов. См. также 
 Татаев